Wichita (Kansas)
Wichita Falls
Wichita (filme)

Desambiguações de topônimos